Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Vasek Pospisil e Jack Sock.

Ivan Dodig e Marcelo Melo hanno sconfitto in finale Pospisil e Sock per 2–6, 6–3, [10–5].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (campioni)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Jamie Murray /  John Peers (secondo turno)

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (ritirati)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (quarti di finale)

Wildcard 

  Paul-Henri Mathieu /  Benoît Paire (primo turno)

  Fabrice Martin /  Lucas Pouille (primo turno)

Alternate 

  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Masters 2015
ATP World Tour 2015